

Lokalizacje

Niemcy 
 Kupferberg – dzielnica Wipperfürth
 Kupferberg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kulmbach

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Miedziana
 Miedzianka

Osoby 
  – amerykański poeta